Reynaldo Boury
Margareth Boury
Guilherme Boury
Alexandre Boury

Desambiguações de sobrenomes